Basilica di Santa Maria delle Grazie – a Brescia
 Basilica della Beata Vergine delle Grazie – a Cortemaggiore
 Basilica della Beata Vergine delle Grazie – a Este
 Basilica della Beata Vergine delle Grazie – a Grado
 Basilica della Beata Vergine delle Grazie – a Pescina
 Basilica della Beata Vergine delle Grazie – a San Giovanni Valdarno
 Basilica della Beata Vergine delle Grazie – a Udine

Pagine correlate 
 Basilica della Madonna delle Grazie
 Basilica di Santa Maria Maggiore (disambigua)
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie
 Santuario di Santa Maria delle Grazie